Hierón de Siracusa puede referirse a:

 Hierón I, tirano de Gela y de Siracusa; o
 Hierón II, tirano de Siracusa.